A La Liga de 1955–56 foi a 25º edição da Primeira Divisão da Espanha de futebol. Com 16 participantes, o campeão foi o Athletic Bilbao.

Classificação final

Ligações externas 
 Sitio Oficial 

La Liga
1955 no futebol
1956 no futebol
Desporto na Espanha em 1955
Desporto na Espanha em 1956